Spondylometa-epifysaire dysplasie, type Strudwick (SMEDTS), een erfelijke afwijking aan kraakbeen, gewrichten en groeischijven
 Mathieu Smedts (1913-1996), Nederlands journalist, schrijver en verzetsstrijder
 Willy Smedts (1948), Belgisch hoogleraar Nederlandse taalkunde
 Jozef Smedts, Belgisch volksvertegenwoordiger